Tanit steht für:

 Tanit, punische Göttin der Fruchtbarkeit, Schutzgöttin von Karthago
 Tanit (Schiff), tunesische Autofähre
 eine Segelyacht, siehe Entführung der Yacht Tanit 2009

Siehe auch:
 Tanith